Polly Pocket est une série télévisée d'animation produite par Mattel pour Family Channel, avec DHX Media pour l'animation.  La série, basée sur la poupée du même nom, met en vedette une jeune fille appelée Polly qui possède un médaillon magique qui lui permet, à elle et à ses amis, de réduire sa taille à une taille infime.

Cinquante-deux segments de  totalisant vingt-six épisodes d'une demi-heure ont été réalisés, ainsi que dix courts métrages de 2 minutes. La série a été présentée pour la première fois sur Family Channel le . Tous les sites Web de vidéos de nouveaux épisodes de Polly Pocket étaient déjà en vente avant la diffusion de l'émission télévisée. L'horaire des guides de télévision est paru le  dans Family Channel et l'horaire de cet événement est prévu pour le .

Les autres diffuseurs sont : POP au Royaume-Uni, RTL Telekids aux Pays-Bas, Kidzone TV dans les pays baltes, Gulli et TiJi du Groupe M6 en France, Gulli Africa en Afrique, Gulli Girl en Russie, Teletoon+ en Pologne, AMC Minimax en Europe de l'Est, VtmKzoom en Belgique, Canal Panda au Portugal, Turner en (Italie, Moyen-Orient, Turquie et Grèce), Star Channel en Grèce, KidZ en Israël, SABC en Afrique du Sud et Jetix apres Discovery Kids en Amérique latine.

Synopsis 
Polly Pocket est une jeune fille férue d'aventures, qui rêve grand malgré sa petite taille. Quand sa grand-mère lui rend visite, Polly, très ingénieuse, lui propose de réparer son médaillon, voyant qu'il est cassé. Alors qu'elle travaille sur le bijou, Polly découvre qu'il a le pouvoir de la rétrécir ! Sa grand-mère lui raconte l'histoire du médaillon et de ses pouvoirs en espérant que Polly pourra en faire bon usage.

Personnages

Acteurs principaux 
Polly Pocket (VO : Emily Tennant  / VF : Cécile Florin) - Un génie de 11 ans, assoiffé d'aventures et désirant aider les autres. Elle hérite du médaillon de sa grand-mère Penelope Pocket.
Lila Draper (exprimée par Shannon Chan-Kent) - L'ami avisé en matière de mode de Polly qui s'exclame souvent en utilisant des termes et des pièces de mode. Elle aime la mode et trouve que rétrécir peut être chic. À la fin de l'épisode 11, il semblerait qu'elle soit peut-être en train de développer des sentiments pour Nicolas Wells en dépit de leur aversions initiale l'un pour l'autre.
Shani (VO : Kazumi Evans / VF : Chantal Baroin) - Une adepte de science-fiction qui avait autrefois le trac, Shani est le gardien de la paix et le cerveau du groupe. Son émission préférée est "Les filles de l'espace" et elle est une adepte du vlog de Nicholas.
GenI (exprimé par Ellen Kennedy) - Un programme d'IA créé par Polly pour interagir avec son technicien.

Personnage récurrent 
Penelope Pocket (exprimé par Ellen Kennedy) - la grand-mère de Polly et le porteur précédent du médaillon Pocket.
Pierce Pocket (voix de David A. Kaye) - le frère de Polly, âgé de 16 ans. Il pratique le karaté et il travaille pour le propriétaire du magasin Peanut en tant que livreur devenu directeur adjoint dans l'épisode 10. C'est un véritable poltron qui ne s'intéresse qu'à l'argent facile. Bien qu'il ne fasse pas grand chose, il dit être la personne la plus responsable de la maison et il n'hésite pas à profiter de la gentillesse de Polly a l'occasion.
Peaches Pocket (voix de Maryke Hendrikse ) - Le chien de compagnie de Polly. Remarque: Maryke Hendrikse exprime également les voix de la mère de Polly, Mme Pocket.
Patton Pocket (exprimé par Ian Hanlin) - le petit frère de Polly et le seul membre de sa famille, à l'exception de Pénélope, qui connaît le secret de Polly. Remarque: Ian Hanlin exprime également les voix du père de Polly, M. Pocket.
Nicolas Wells (exprimé par Vincent Tong ) - Un garçon de la classe de Polly qui enquête sur le paranormal et l'un des ennemis de Polly. Dans l'épisode finale de mi-saison, il découvre le secret des filles, mais dans l'épisode 11, il se repentit et devient le quatrième membre du groupe lorsqu'il les aide à contrecarrer le complot de Griselle visant à devenir maire et à prendre le contrôle de la ville en promettant de protéger le secret des filles.
Melody (interprétée par Maryke Hendrikse) - Une chanteuse pop adolescente qui devient l'alliée des filles dans l'épisode 2 lorsqu'elle est sauvée par Polly via son médaillon.
Peanut (exprimé par Ian Hanlin) - Un restaurateur connu pour ses pâtisseries. Pierce Pocket travaille pour lui en tant que livreur, puis directeur adjoint de l'épisode 11.
Tanisha (exprimé par Kathleen Barr ) - la cousine aînée de Shani.
Mélissa Militant (exprimée par Tabitha St. Germain ) - Une cheffe de surveillance très stricte qui applique les règles à la manière d'un camp d'entraînement militaire.
Principal Mondo (exprimé par Scott McNeil ) - le directeur atypique, excentrique mais plutôt strict de l'école primaire, il est amoureux de Mélissa.

Ennemi(e)s 
Griselle Grande (exprimé par Patricia Drake ) - Une femme nerveuse et âgée de 60 ans, elle était une amie de Pénélope Pocket et sa colocataire à l'université. Elle découvrit les capacités du médaillon lorsque Pénélope abandonna une petite combinaison de protection de son aventure après l'avoir perdue. Elle l'a secrètement utilisé pour organiser un rendez-vous avec son petit ami qu'elle n'avait pas le droit de voir. Lorsque Pénélope le découvre, les deux se sont battues mais elles ont cassé le médaillon, faisant perdre à Griselle son pouvoir et les deux se sont séparées. Plus tard, elle a tenté de revoir son petit ami mais ce dernier l'a humiliée en public après l'avoir trompée. Elle ne pardonnera jamais cette humiliation puis elle découvrit plus tard qu'elle était enceinte. Elle a passé des années à utiliser ses connaissances scientifiques pour reproduire ses pouvoirs tout en essayant d'élever sa fille, mais a échoué sur les deux points, jusqu'au jour où elle a découvert que Polly Pocket avait retrouvé et réactivé le médaillon. Elle et Gwen, sa petite fille, essaient maintenant de lui prendre le médaillon pour conquérir Littleton en réduisant leurs citoyens et en les emprisonnant dans une ville modèle entièrement automatisée appelée "Titanoreine". Elle finit par être arrêtée à la fin de l'épisode 13 (11 en production), après avoir envisagé de devenir le nouveau maire de la ville, de voler le médaillon de Polly et de rétrécir Littleton tout en la recouvrant d'une bulle d'énergie impénétrable. Nicolas aida Lila et Shani à exposer les plans secrets de Griselle. Mais après avoir fait du service communautaire, elle reprend sa chasse au médaillon tout en voulant se venger de Polly et de ses amis, à compter de l'épisode 15.
Bonny Grande - la fille de Griselle qui a été conçue lors du rendez-vous de cette dernière avec son amant. Elle a été surprotégée par Griselle étant donné que celle-ci se méfiait du monde extérieur. Elle l'empêchait de sortir seule et l'obligeait à porter les mêmes vêtements qu'elle. Elle n'a jamais été scolarisée car Griselle se souvenait de son humiliation. C'est donc sa mère qui essayait de s'occuper de son éducation mais elle était aussi très prise par ses expériences et n'avait que peu de temps à lui consacrer. Après avoir fugué une première fois, elle a décidé de quitter définitivement le domicile familial et a mené sa propre vie jusqu'à la naissance de Gwen.
Gwen Grande (exprimé par Rhona Rees) - la petite-fille mystérieuse de Griselle Grande. Quelques mois après sa naissance, Bonny est exceptionnellement retournée voir Griselle pour lui confier sa fille le temps d'un voyage au Mexique mais elle n'est jamais revenue. Griselle a donc dû s'occuper de sa petite fille, elle a été moins stricte avec Gwen pour éviter de commettre les mêmes erreurs qu'avec Bonny, même si elle la contraint toujours à porter des vêtements similaires aux siens. Pour tenter de se rendre utile, elle essaye tant bien que mal d'aider sa grand-mère à reprendre le médaillon. Dans l'épisode 7, elle aide les filles à s'échapper pour éviter que Griselle ne gâche leur journée de chasse.
"Paranormal" Patty (exprimé par Tabitha St. Germain ) - une enquêtrice de paranormal qui apparaît quand Pierce, croyant avoir été hanté par un fantôme, l'appelle, ignorant que Polly Pocket lui faisait une farce. En plus de son équipement dénigrant presque le secret de Polly, elle tenta de détruire la maison pour tenter de le débarrasser du fantôme avant que Polly ne décide de la "bannir" avec une danse spirituelle.
M. Scheeman (exprimé par Julie Lemieux )- un homme d'affaires puissant et cupide qui a persuadé Nicholas de se rendre sur l'île de Poresque Motte, espérant que le garçon répandrait des rumeurs au sujet d'un temple hanté et empêcherait les entreprises concurrentes de s'y implanter. L'aimant de sa grue provoqua une perte des pouvoirs de Polly jusqu'à ce que Shani la trouve et la désactive. Il a volé un échantillon de cheveux "Bigfoot" authentiques à Nick jusqu'à ce que Shani les récupère en secret.

Développement

Épisodes

Saison 1 (2018) 
Cette première saison contient 26 épisodes diffusée tout le long de l'année 2018.

 Super Petite ! - Partie 1
 Super Petite ! - Partie 2
 Mini-manège
 Une vie de chien !
 Une aventure de haut vol
 Bébé en cavale
 Un anniversaire de mariage presque parfait
 Capitaine Shani
 Le club des animaux
 Livraison spéciale
 La médaille de l'amitié
 Une soirée inoubliable - Partie 1
 Une soirée inoubliable - Partie 2
 La piscine intergalactique
 La parade hantée
 Paranormal Pocket
 Génie 2.0
 L'effet boule de neige
 La collecte de nourriture
 Ça glisse pour Polly
 Panne de médaillon
 Évasion miniature
 Une journée détente
 Sa Majesté Gwen
 L'énergie secrète du médaillon - Partie 1
 L'énergie secrète du médaillon - Partie 2

Saison 2 (2020) 
Cette deuxième saison contient 26 épisodes diffusée tout le long de l'année 2020.

 Ça déménage avec Polly !
 Boules de poils en cavale
 Carrément Karaboum !
 Pocket glacés
 Polly fait mouche !
 Comme un poisson dans l'eau
 Coup de foudre à Cosmo City
 Hôtel hanté
 Bateau Polly-guidé
 SOS portable en détresse
 Maxi bébés
 Lila prend la grosse tête
 Fête Foraine en Folie
 Camping Sauvage
 Un anniversaire royale
 Infirmières de nuit
 Princesse Ananaïs
 Ratômas, le raton masque
 Tricher n'est pas Kara-Boum
 Une amitié à toute épreuve
 L'éleveuse de fourmis
 La reine d'Halloween
 Un déménagement mouvementé
 Pinata-strophe !
 La Zone Cinquante-et-Rien
 Un Noël Minitastique

Saison 3 (2021) 
Cette troisième saison contient 26 épisodes diffusée tout le long de l'année 2021.

 Grandes idées
 Le monstre du Lac-Ness
 Un ordi qui a un bourdon
 Fait d'hiver
 Saut d'obstacles
 Pattes d'or
 La légende de la plage aux pandas
 La mélodie de la sirène
 L'ami irlandais
 Ver de bibliothèque
 Sherlock Pocket
 Shani Superstar
 Panique au mini-golf
 Le grand plongeon
 Jumelles rebelles
 Le théâtre maudit
 Le grand bal
 Belles retrouvailles
 L'écurie des licornes
 Les clés du château
 La licorne endormie
 La magie vient du cœur
 Le mariage de Pénélope - Partie 1
 Le mariage de Pénélope - Partie 2
 Révélation du Nouvel An - Partie 1
 Révélation du Nouvel An - Partie 2

Saison 4 (2022) 
Cette quatrième saison contient 26 épisodes diffusée tout le long de l'année 2022

 Super microscopique !
 La vie secrète de Pamela Pocket
 La licorne sans corne
 Le pouvoir du Karaboum
 La petite fée des dents
 Les pizzas de Pierce
 Chantilly le chaton
 Journée père-fille
 Sauvons la danse sur rollers
 Petit commerce
 Les hamsters gymnastes
 Flamants Folie
 Mission océan
 Une papatte bondissante
 Génie en herbe
 Fred et Bigfoot
 Une pièce dans la machine
 La grande surprise
 Une star qui a du piquant
 Les loutres voleuses
 Un restaurant exceptionnel
 Pommes d'amour
 Suivez les pommes
 Le festival de l'avocat
 Le Royaume des sirènes - Partie 1
 Le Royaume des sirènes - Partie 2

Notes et références

Liens externes 
 

Série télévisée créée en 2018
Série télévisée américaine des années 2010
Série d'animation américaine
Série télévisée pour la jeunesse